Змагання з фехтування на рапірах у командній першості серед жінок на Чемпіонаті світу з фехтування пройшли 10 серпня 2013 року.

Медалісти

Змагання

Фінали

Верхня половина

Нижня половина

Поєдинки за 5-16 місця

Поєдинки за 5-8 місця

Поєдинки за 9-16 місця

Поєдинки за 13-16 місця

Фінальне розташування

Посилання 
 Група
 Група 1-8
 Група 3-4
 Група 5-8
 Група 7-8
 Група 9-16
 Група 11-12
 Група 13-16
 Група 15-16

Чемпіонат світу з фехтування 2013